Diese Liste zeigt alle ehemaligen und derzeitigen Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Luzern seit 1831.

Geschichte 
Zwei Parteien dominierten die Politik auf Kantonsebene bis um 1990 – die «Roten» (Konservative) und die «Schwarzen» (Liberale). Einige Politiker gehörten zu der Mittepartei «Liberal-Konservative». Seit dem späten 19. Jahrhundert kamen die Sozialdemokraten hinzu. Auch andere Parteien versuchten Sitze im Regierungsrat zu erringen. Die Demokraten (eine Abspaltung des linken Flügels der Liberalen), der Grütliverein (Grütlianer, auch Sozialdemokratische Volkspartei), unabhängige Christlich-Soziale (bei Wahlen meist ein Arbeiterflügel innerhalb der Konservativen) und der Landesring der Unabhängigen. In den letzten Jahrzehnten versuchten dies erfolglos die marxistisch orientierte POCH und später das Grüne Bündnis Luzern.

Nebst den beiden Traditionsparteien gelang der Einzug in den Regierungsrat bisher nur den Christlich-Sozialen, den Sozialdemokraten, der Schweizerischen Volkspartei und Parteilosen.

Parteiabkürzungen oder politische Richtung 
 CSP: Christlich-Soziale Partei
 K: Konservative, Katholisch-Konservative, Konservative und christliche-Soziale Partei, Konservative Volkspartei, Christlichdemokratische Volkspartei (CVP), Die Mitte
 L: Liberale Partei Luzern (LPL), Freisinnige, Freisinnig-Demokratische Partei (heute FDP.Die Liberalen)
 SP: Sozialdemokratische Partei (ab 1888)
 SVP: Schweizerische Volkspartei (ab 1971)
 U: Unabhängige, Parteilose

Regierungsräte 
Anmerkung: Die hohe Anzahl Regierungsräte im Jahr 1847 ist auf die politischen Umstände zurückzuführen. Damals kam es zum Krieg gegen den Sonderbund. Die eidgenössischen Truppen marschierten gegen Luzern, das die Führung des Sonderbunds innehatte. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1847 flüchtete ein Grossteil der Regierung in den Kanton Uri. Um ein politisches Vakuum zu vermeiden, erklärte sich der (mehrheitlich) liberale Stadtrat unter Zuzug einiger Persönlichkeiten aus der Landschaft zur provisorischen Regierung des Kantons Luzern. Erst 1848 gab es wieder eine rechtmässig gewählte Regierung.

Quellen 
 Staatsarchiv Luzern diverse Unterlagen, hauptsächlich E.z.111 und E.z.161 (Biographien der Gemeinderäte und der Grossräte/Kantonsräte)
 CVP Luzern: 150 Jahre Politik für Luzern - Der Weg einer Partei, 1991. Anhang, Regierungsräte des Kantons Luzern 1803–1990, Seiten 101–107
 Übersicht zu Geburts- und Sterbedaten.
 Details: Politische Richtung, Geburts- und Sterbedaten zu Regierungsratsmitgliedern (Historisches Lexikon der Schweiz)

!
Liste, Luzern Regierungsrat
Luzern